Steinkirchen (Bavière), une commune de Bavière (Allemagne)
 Steinkirchen (Basse-Saxe), une commune de Basse-Saxe (Allemagne)